RRR pode se referir a:

Reserves Replacement Ratio, uma razão usada na indústria de petróleo
Rayman Raving Rabbids, um videogame multiplataforma com o personagem Rayman
Reduzir, Reutilizar e Reciclar
Revolta, Rebelião, Revolução, filme indiano de Tollywood, a indústria cinematográfica de língua telugo, lançado no primeiro trimestre de 2022.
A Rebelião de Red River de 1869
Rock and Roll Revolution - Álbum de Fito Páez, lançado em 2014. É também chamado de "RRR".
3 R (animais), princípios para o uso ético de animais em testes.

Desambiguação